Arthur Pauli (ur. 14 maja 1989 w Ehenbichl) – austriacki skoczek narciarski i trener polskiego pochodzenia. W reprezentacji zadebiutował w 2004 podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego w Seefeld. Na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi w 2005 zdobył srebrny medal indywidualnie. Swój najlepszy występ w Pucharze Świata zanotował 7 stycznia 2007 w Bischofshofen, gdzie zajął 6. miejsce. Sezon ten ukończył na 35. miejscu w klasyfikacji generalnej. Jego rekord w długości skoku to 206,5 m uzyskane w Planicy 22 marca 2007 roku. Występował w klubie narciarskim SC Ehrwald.

Jest synem polskich emigrantów Janusza i Astrid Pauli i ma polski paszport. Na co dzień posługuje się językami: polskim i niemieckim. Zanim zajął się skokami trenował snowboarding.

W październiku 2007, w czasie badań w tunelu aerodynamicznym złamał kość promieniową. W maju 2008 podczas treningu w Bischofshofen doznał upadku, w którym odniósł poważne obrażenia (między innymi wstrząśnienia mózgu), w wyniku których był hospitalizowany na oddziale intensywnej terapii. Po powrocie do sportu nie osiągał już wyników porównywalnych z tymi sprzed upadku i ostatecznie we wrześniu 2010 podjął decyzję o zakończeniu swojej sportowej kariery.

W sezonie 2011/2012 został trenerem reprezentacji Holandii kobiet i mężczyzn.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Bischofshofen – 10 marca 2006 (2. miejsce)
  Rovaniemi – 12 grudnia 2006 (1. miejsce)
  Rovaniemi – 15 grudnia 2006 (3. miejsce)
  Oberhof – 24 lutego 2007 (2. miejsce)
  Trondheim – 3 marca 2007 (2. miejsce)
  Trondheim – 4 marca 2007 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Garmisch-Partenkirchen – 16 lipca 2006 (1. miejsce)
  Kranj – 21 lutego 2010 (2. miejsce)
  Kranj – 21 lutego 2010 (3. miejsce)
  Courchevel – 6 marca 2010 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Arthur PAULI (Zakończył Karierę). skijumping.pl. 2010-09-29. [dostęp 2010-09-30]

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989
Skoczkowie narciarscy polskiego pochodzenia